Тибетская ложносойка () — вид птиц из семейства Paridae, единственный в монотипическом роде Pseudopodoces. Распространён в Тибете (на Тибетском плато), к северу от Гималаев, на территории Китая, Индии (в Ладакхе), Непала и Бутана. Птица не является перелётной, но зимой спускается ниже в долины.

Описание 
Клюв и ноги чёрные.

Экология 
В кладке 4-6 белых яиц.

Систематика 

Учёные долго помещали тибетскую ложносойку в разные таксоны. Современное ее положение удалось установить только по результатам секвенирования ДНК.

Примечания

Ссылки 
 
 del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew & Christie, D. (eds.) (2007): Handbook of Birds of the World (Vol. 12: Picathartes to Tits and Chickadees). Lynx Edicions, Barcelona. 
 
 
 
 
 
 Cyberbirding Изображения
Птицы Азии
Синицевые
Монотипические роды птиц
Животные, описанные в 1871 году